Topônimos
 Arnissa - cidade na Grécia chamada de Ostrovo pelos búlgaros.
 Ostrovo (Požarevac) - uma vila da Sérvia localizada no município de Požarevac
 Ostrovo (Veliko Gradište) - uma vila da Sérvia localizada no município de Veliko Gradište
 Lago Vegoritida - lago perto de Arnissa, chamado de Lago Ostrovo pelos búlgaros.

Outros
 Batalha de Ostrovo - travada em 1041 entre os búlgaros e bizantinos